La saison 2019 de la coupe du monde FIA des voitures de tourisme (World Touring Car Cup) est la  de la coupe du monde des voitures de tourisme (WTCR) et la  depuis le retour de la série en 2018.

Repères de début de saison

Écuries et pilotes

Calendrier de la saison 2019 
Le calendrier de la saison 2019 est dévoilé en décembre 2018. Comme pour la saison 2018, il propose dix manches composées de trois courses chacune, soit trente courses sur la saison. Les courses de Wuhan et d'Argentine disparaissent et sont remplacées par les manches de Slovaquie et de Malaisie, cette dernière clôturant la saison.

Résultats

Classements

Attribution des points 
Le système d'attribution des points évolue par rapport à la saison précédente. Le barème pour les qualifications est inchangé, mais celui des courses est uniformisé, c'est-à-dire qu'il ne varie plus selon ces dernières, et il concerne dorénavant les 15 meilleurs pilotes.
Les points pour les deux championnats sont décernés comme ceci :

Notes
1 2 3 4 5 renvoient au classement des pilotes après les qualifications pour la seconde manche, où des points sont accordés selon le barème suivant : 5–4–3–2–1.

Classement des pilotes

Classement des équipes

Notes et références

Lien externe 
 

Coupe du monde des voitures de tourisme
Sport automobile en 2019
voitures de tourisme